Journal of Morphology (ISSN 1097-4687) — международный рецензируемый научный журнал, печатающий статьи по общей морфологии, цитологии, анатомии, протозоологии и эмбриологии животных. Основан в 1887 году. В настоящее время выпускается американским издательством John Wiley & Sons.

История 
Журнал был основан в США в 1887 году известным американским зоологом и морфологом профессором Чарльзом Уитманом (C. O. Whitman), когда тот работал директором лаборатории Allis Lake Laboratory в Милуоки (Висконсин, США).
В 2012 году журналу исполнилось 125 лет со дня основания. Международный рейтинг журнала (Impact factor, 2012) равен 1.602 (третье место по ISI категории «анатомия и морфология»).

Список редакторов 
Указан год начала работы главным редактором.

 C.O. Whitman — 1887
 J.S. Kingsley — 1910
 C.E. McClung — 1921
 D.H. Wenrich — 1946
 E.G. Butler — 1947
 John A. Moore — 1955
 Arthur W. Pollister — 1960
 Marcus Singer — 1965
 Carl Gans — 1970
 Frederick Harrison — 1999
 J. Matthias Starck — 2008

ISSN 
 ISSN 0362-2525 (print)
 ISSN 1097-4687 (web)

См. также 
 Zoomorphology
 Список зоологических журналов
 Список энтомологических журналов

Примечания

Ссылки 
 Сайт журнала
 Обзор всех номеров с 1887 года

Зоологические журналы
Научные журналы США
Научные журналы на английском языке
Печатные издания, возникшие в 1887 году